Deila steht für:

 Deila, Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal, Landkreis Meißen, Sachsen

Deila ist der Familienname folgender Personen:

 Ingvild Deila (* 1987), norwegischen Schauspielerin
 Live Rushfeldt Deila (* 2000), norwegische Handballspielerin
 Thale Rushfeldt Deila (* 2000), norwegische Handballspielerin